Пелорус — термін, що має кілька значень:
 Пелорус, Пелор (, ) — легендарний керманич Ганнібала, що був звинувачений в обмані і вбитий біля мису Пелоро (Фаро).
 Пелорус — колонка для установки гірокомпаса на судні.
 «Пелорус» (Pelorus) — британський бронепалубний крейсер.
 «Пелорус» (Pelorus) — моторна яхта, одна з найбільших у світі.

Топонім 

  — найпівнічніший острів у групі Пальмових островів, Квінсленд, Австралія.
  — річка на Південному острові, Нова Зеландія.

Див. також 
 Пелорус Джек
  (мис Фаро)